Sosva může znamenat:

 Sosva (řeka) — řeka ve Sverdlovské oblasti v Rusku, pravá zdrojnice Tavdy
 Sosva (Serovský rajón) — vesnice v Serovském rajónu ve Sverdlovské oblasti v Rusku
 Sosva (Severouralský rajón) — vesnice v Severouralském rajónu ve Sverdlovské oblasti v Rusku
 Sosva (Chantymansijský autonomní okruh) — vesnice v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku

Související články 
 Severní Sosva — řeka v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku, přítok Obu
 Malá Sosva — řeka v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku, přítok Severní Sosvy
 Velká Sosva — řeka v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku, zdrojnice Severní Sosvy
 Malá Sosva (zdrojnice Severní Sosvy) — řeka v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku, zdrojnice Severní Sosvy